De naam Natan of Nathan betekent "geschenk van God" of "God heeft gegeven" en kan verwijzen naar:

Bijbelse figuren
 Een profeet in de tijd van Koning David - Zie Natan (profeet)
 Een in Jeruzalem geboren zoon van David en Batseba. Misschien is dit de vader van Azarja en de priester Zubad of Zabad. - Natan (zoon van David)
 Zoon van Attai, de vader van Zabad, uit de stam van Juda. - Natan (zoon van Attai)
 De vader van Jigal uit Soba, een van Davids helden. - Natan (vader van Jigal)
 De broer van Joël, een van Davids helden. - Natan (broer van Joël)
 Een van afgezanten die Ezra naar Kasifja zond om Levieten te vragen voor de terugkeer naar Jeruzalem. - Natan (gezant van Ezra)
 De Israëliet, die zijn 'vreemde vrouw' weg moest sturen. Dit wordt beschreven in het Bijbelboek Ezra.

Personen
 Nathan Allan de Souza (voetbalnaam Nathan), Braziliaans voetballer
 Nathan Aspinall (Engels darter)
 Nathan Vecht (Nederlands cabaretier)
 Nathan Aké (Nederlands voetballer)
 Nathan Baker (Engels voetballer)
 Nathan Blake (Welsh voetballer)
 Nathan Coe (Australisch voetballer)
 Nathan Delfouneso (Engels voetballer)
 Nathan D'Haemers (Belgisch voetballer)
 Nathan Dyer (Engels voetballer)
 Nathan East (Amerikaanse bassist)
 Nathan Goris (Belgisch voetballer)
 Nathan Milstein (Russisch-Amerikaans violist)
 Nathan Petrelli (acteur)
 Nathan Redmond (Engels voetballer)
 Nathan Rutjes (Nederlands voetballer)
 Nathan Vandergunst (Belgisch YouTuber)
 N8N, pseudoniem voor Nathan Ambach (Belgische zanger en deejay)
 Natan (modehuis), het modehuis van de Belgische ontwerper Edouard Vermeulen

Jongensnaam